

Noël en mer 
Onzième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1963).

Synopsis

Publication

Capitaine grognon 
Quinzième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1965).

Synopsis

Publication

Le Vilain singe 
Dix-septième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1966).

Synopsis

Publication

Sombres héros et lentilles 
Dix-huitième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1966).

Synopsis

Publication

L'Épouvantail 
Dix-neuvième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1966).

Synopsis

Publication

Les Tonneaux vides 
Vingtième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1966).

Synopsis

Publication

Le Joli sapin 
Vingt-deuxième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1967).

Synopsis

Publication

Les Incorruptibles 
Vingt-troisième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1968).

Synopsis

Publication

Barbe-Noire a mal aux dents 
Vingt-quatrième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1968).

Synopsis

Publication

Sus à la baleine ! 
Vingt-sixième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1969).

Synopsis

Publication

Le Grand Nettoyage 
Vingt-septième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1969).

Synopsis

Publication

Enfermés dehors 
Vingt-huitième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1969).

Synopsis

Publication

Le Mousse 
Vingt-neuvième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1970).

Synopsis

Publication

Un coup dans le buffet 
Trente-et-unième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1971).

Synopsis

Publication

Brèves Vacances 
Trente-troisième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1972).

Synopsis

Publication

Le Perroquet 

Trente-sixième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1973).

Synopsis

Publication

Un idiot sur un îlot 
Trente-huitième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1975).

Synopsis

Publication

Barbe-Noire contre Hercule 
Quarantième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1977).

Synopsis

Publication

La Vie à bord 
Quarante-et-unième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1977).

Synopsis

Publication

Sous les voiles 
Quarante-deuxième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1977).

Synopsis

Publication

Boys et aspirants 
Quarante-troisième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1978).

Synopsis

Publication

Hommes de fer, bateaux de bois 
Quarante-quatrième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1978).

Synopsis

Publication

Les Biscuits de Tantine 
Quarante-cinquième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1978).

Synopsis

Publication

Le Messager du Roy 
Quarante-sixième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1979).

Synopsis

Publication

Tantine vend la mèche 
Quarante-septième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1979).

Synopsis

Publication

Bas les chaînes 
Quarante-huitième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1979).

Synopsis

Publication

Une corde pour Barbe-Noire 
Quarante-neuvième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1979).

Synopsis

Publication

Un chaud show 
Cinquantième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1979).

Synopsis

Publication

Le Concours de pêche 
Cinquante-et-unième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  à  (1980).

Synopsis

Publication

Le Précepteur 
Cinquante-deuxième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1980).

Synopsis

Publication

Hercule et le minimisant 
Cinquante-troisième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1980).

Synopsis

Publication

Histoire sans titre 
Cinquante-cinquième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou festival (1981).

Synopsis

Publication

Patte de velours 
Cinquante-sixième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1982).

Synopsis

Publication

Histoire sans titre (2) 
Cinquante-septième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1982).

Synopsis

Publication

Barbe-Noire réapprovisionne 
Soixantième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1988).

Synopsis

Publication

Histoire sans titre (3) 
Soixante-et-unième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1989).

Synopsis

Publication

Histoire sans titre (4) 
Soixante-troisième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1990).

Synopsis

Publication 

 
Vieux Nick, Le